Apple ID — система аутентификации, которая используется во многих продуктах Apple, в том числе iTunes Store, App Store, iCloud и др.

Apple ID является учётной записью, которая позволяет пользователям получать доступ к ресурсам Apple.

Восстановление аккаунта Apple
Apple ID может быть заблокирован по причинам безопасности, если пароль был введен неправильно несколько раз подряд. Пользователь будет извещен об ошибке следующим сообщением: «Эта учетная запись Apple ID отключена из соображений безопасности». Apple ID и пароль будут восстановлены после ответа на вопросы, заданные системой безопасности, на iForgot. Пароль восстановлен не будет из соображений безопасности.
Если возникла ошибка «Ваш Apple ID был дезактивирован» без пояснения причины, то следует связаться со службой поддержки iTunes Store.

Использование разных Apple ID 
Пользователям требуется Apple ID для совершения покупок в iTunes Store, использования iCloud и других целей. Использование более одного Apple ID вызывает определённые трудности. Apple допускает создание нескольких учётных записей для одного пользователя, однако не позволяет впоследствии объединять их.

Персонализация macOS и iOS
Apple ID содержит личную информацию и настройки пользователей. Когда Apple ID используется для входа на устройстве Apple (например, iPhone или iPod touch), устройство автоматически получит настройки, сохранённые в этом Apple ID. Apple ID также ускоряет процесс первоначальной настройки OS X и iOS. Когда пользователь впервые включает новый продукт, ему будет предложено ввести данные Apple ID, если таковой имеется. После этого данные, сохранённые в аккаунте (почта, контакты, календари и т.д.), будут автоматически перенесены на устройство.

Регистрация Apple ID 

Apple ID можно зарегистрировать бесплатно на [https:/
/appleid.apple.com/ru-ru appleid.apple.com]. Для регистрации потребуется работающий email-адрес (на него будет отправлено письмо с подтверждением). Этот адрес впоследствии станет Apple ID. Создать учётную запись возможно и без ввода данных кредитной карты.

Внесение изменений в Apple ID 

Изменить пароль или личную информацию можно на My Apple ID, нажав на кнопку «Управление аккаунтом». Изменения, произведённые с использованием одного из устройств, будут затем применены ко всем приложениям и устройствам, связанным с данным аккаунтом (например, онлайн-магазин Apple Store, iCloud или iPhoto). Чтобы предотвратить взлом аккаунта и защитить личные данные пользователя, Apple отправляет email с уведомлением о подтверждении внесённых изменений.

См. также 
 Touch ID

Ссылки 
 Мой Apple ID
 Поддержка идентификатора Apple ID
 Часто задаваемые вопросы об идентификаторе Apple ID
 Счета за покупки в iTunes Store в выписках по банковским картам
 Как создать Apple ID без привязки кредитной карты

Примечания 

Apple